Plaats in Indonesië
 Kasiyan (Sukolilo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kasiyan (Puger), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java